Алексей Фёдорович Петрусевич (1912 — ?) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской и Ленинской премий.

Биография 
Родился 12.02.1912 в Москве.

Окончил Московский авиационный техникум (1934).

В 1934 конструктор на заводе № 156, Москва (1934). Конструктор на авиазаводах № 84 (г. Химки), № 21 (г. Горький), начальник конструк торской бригады завода № 153 им. Чкалова (Новосибирск), старший инженер на заводах № 30, 156, 381 (Москва) (1935—1946). В 1946—1949 гг. начальник КБ № 30 (Москва).

С 1949 — на заводе «Электрохимприбор»: начальник КБ, член технического совета, в 1951—1968 начальник отдела 065 (отдел механизации и нестандартного оборудования).

Специалист в области авиационной промышленности и приборостроения. Работал под руководством авиаконструкторов А. П. Поликарпова, К. А. Виганта, С. А. Лавочкина, А. П. Голубкова.
Участвовал в разработке вооружений для военных самолетов, в разработке конструкции десантного самолета, в создании приборов и средств технического оснащения заводов: поточной линии сборки специальных изделий, автоматической роторной линии для прессования заготовок, в проектировании и внедрении электрографической установки и установки электронно-лучевой сварки и т. д.

Член ГЭК МИФИ.

Лауреат Сталинской премии(1954)- за разработку и внедрение в промышленность электромагнитного метода разделения изотопов и получение этим методом лития-6. Лауреат Ленинской премии (1961) - за разработку и внедрение новой техники.

Источники 
 http://www.ihist.uran.ru/files/Entsiklopediya_Lesnoy-all(low)_2.pdf 
 Альманах ЭХП / [Учеб.-выставочный центр ФГУП "Комбинат «Электрохимприбор»; редкол.: Е. П. Калинин (гл. ред.) и др.]. — [Лесной : УИТиС ЭХП, 2015] — .Вып. 4. — 2017. — 93 с. : ил., портр., факс.
 http://www.ehp-atom.ru/public/upload/file/vesti_09_65_may_2010.pdf 
 http://elib.biblioatom.ru/text/atomnye-goroda-urala-lesnoy_2012/go,232/